«Филумена Мартурано» () — комедия в трёх действиях Эдуардо Де Филиппо, написанная в 1946 году и включенная им в сборник «». Одно из самых известных произведений драматурга. Пьеса неоднократно экранизировалась. Она была переведена на несколько иностранных языков, включая русский и поставлена на подмостках различных театров всего мира.

История 
Пьеса была написана автором в 1946 году для своей сестры, актрисы Титины Де Филиппо, которая первой сыграла роль Филумены Мартурано. Вслед за ней исполнительницами этой роли в спектаклях и телеспектаклях были , , Валерия Морикони, , Лина Састри и Марианджела Мелато.

Премьера комедии на неаполитанском языке состоялась 7 ноября 1946 года на сцене театра Политеама в Неаполе. Постановка имела такой успех у публики, что актёры, игравшие в премьерном спектакле, были приняты римским папой Пием XII на частной аудиенции.

В 1951 году Эдуардо Де Филиппо , в которой сыграл вместе с сестрой. В 1962 году им же была создана версия для телевидения с Реджиной Бьянки в главной роли. В 1964 году Витторио Де Сика по комедии снял фильм «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях. Одной из известных театральных постановок пьесы за границей Италии была постановка 1977 года в Лондоне режиссёра Франко Дзеффирелли с Джоан Плаурайт в главной роли.

Сюжет

Действующие лица 
 Филумена Мартурано
 Доменико Сориано
 Альфредо Аморозо
 Розалия Солимене
 Диана
 Умберто
 Риккардо
 Микеле
 Адвокат Ночелла
 Лючия, служанка
 Терезина, портниха
 Первый официант
 Второй официант

Действие первое 
Все три действия проходят в наследственном родительском доме Доменико Сориано.

Первое действие начинается со сцены неистового негодования. Доменико обвиняет «весь переулок, квартал, Неаполь, мир» и Филумену Мартурано в том, что его одурачили. Из перебранки Доменико и Филумены мы узнаём историю их отношений.

Доменико — 52 года, бездетный холостяк. Филумена — 48 лет, «плебейского происхождения», неграмотная. Их связь длится 25 лет. Она живёт в его доме, но ему не жена.

Отец Доменико был «одним из самых богатых кондитеров Неаполя», что позволило удовлетворить страсть Доминико к скачкам и лошадям. Сын стал владельцем богатых конюшен, его породистые рысаки завоёвывали первые премии.

Один из его бывших наездников, Альфредо Аморозо, 60 лет, стал его шофёром и сводником.

Женщины, как и лошади, также были страстью Доменико.

Брак с первой женой не мешал ему посещать регулярно бордель, где Доменико и «познакомился» с Филуменой. Она ему приглянулась и он снял для неё квартиру.

Безымянная жена безвременно усопла, но надежда Филумены на брак с Доменико тщетна. Однако и отпустить её он не хотел, и она просто переехала в его особняк.

В период заработков проституцией, Филумена трижды рожает мальчиков. («От кого? От таких же, как и ты. Потому что все мужчины одинаковы».)

При её первой беременности подруги по борделю советовали сделать аборт, Филумена обратилась с мольбой к Деве Марии, и был ответ: «Дети есть дети».

Жизнь с Доменико не была радостной для Филумены: «Я вела твой дом лучше, чем твоя жена. Я ему ноги мыла всю жизнь и ни разу не почувствовала, что он оценил мою преданность. Ни разу! Всю жизнь я как будто твоя рабыня и меня в любое время можно выставить за дверь… И он до сих пор приносит носовые платки, выпачканные губной помадой. Меня тошнит от этого».

Филумена терпела ради детей. Она тайком обкрадывала Доменико и на эти деньги растила детей, платила за их образование и обеспечила первоначальный капитал для бизнеса. Дети не знали своей матери. Старший сын, Микеле, 26 лет, руководит водопроводной мастерской. Средний, Риккардо, — владелец магазина сорочек. Умберто — бухгалтер и литератор.

Доменико намерен жениться на своей очередной пассии Диане («тошнотворная девка», «вяленая рыба» по определению Филумены). Филумена может оказаться на улице. И она решает обманом вынудить Доменико узаконить их связь. Филумена изображает смертельную болезнь и высказывает последнюю просьбу заключить брак с Доменико. Доменико равнодушен к болезни Филумены: он обнимается с Дианой возле постели «больной». Но соглашается. Брак узаконен священником, свидетели — Альфредо Амарозо и Розалия Соломене, служанка Филумены.

Как только падре ушёл, Филумена сама открыла обман, вскочив с постели с поздравлениями. Это вызвало бурю гнева, которой и открывается первое действие. Вторым потрясением для Доменико было узнать, что у Филумены трое детей, что он их содержит, что они должны носить его фамилию и жить в его доме.

Действие второе 
Розалия Соломене рассказывает Альфредо Амарозо о своей жизни. Родилась в 1870 году «в семье бедных, но честных родителей», вышла замуж в 1887, родила тройню, рано овдовела, жила в подвале, делала мухоловки, торговала гробами и бумажными колпаками. Дети разъехались: кто в Америку, кто в Австралию. Филумена жила в том же переулке, играла с её детьми, потом взяла с собой в дом Доменико.

Доменико печалится о том, что унесли годы: «Париж, Лондон, Буэнос-Айрес… скачки… Я чувствовал себя господином вселенной!»

Альфредо вторит ему: «Великая лошадь! Круп у неё был… Когда я смотрел в лицо её зада, мне казалось, что это полная луна. Я был влюблён в эту лошадь! Наверное, поэтому и разошёлся парикмахершей.»

Диана, адвокат и Доменико запираются в его кабинете. Приходят три сына, вызванные письмами Филомены. Они не знают о своём родстве, быстро надоедают друг другу и затевают драку. Адвокат объясняет Филумене, что брак недействителен. Филумена объявляет молодым людям, что она их мать. Она рассказывает о своём нищем детстве: жили в подвале, летом душно, зимой холодно, постоянное недоедание, ожесточённость людей. По примеру подруги пошла работать в бордель, с семьёй порвала. И всё же сумела вырастить детей. Старший и младший, Микеле и Умберто, радуются обретению матери. Микеле предлагает Филумене переехать к нему. Средний сын, Риккардо, молча уходит. Филумена соглашается аннулировать брак. Она делает признание Доменико, что один из сыновей от него, но отказывается назвать кто именно.

Действие третье 
Десять месяцев спустя. День свадьбы Доменико и Филумены. Розалия по поручению Филумены ставит свечки перед алтарём Мадонны. Доменико встречается с тремя сыновьями и пытается выяснить, кто из них более походит на него. Но «следствие» не даёт результатов. Как и Доменико, все трое любвеобильны. С другой стороны, Доменико хорошо поёт, а у братьев нет слуха. Доменико выпытывает у Филумены, какой сын его. Филумена объясняет, что должно быть равенство между братьями, иначе они станут врагами из-за денег.

Церемония.

Филумена придумала для себя закон, которому и следовала: смеяться, а не плакать. Объясняла так: «Когда знаешь только плохое — не плачешь». Филумена: «Как хорошо плакать». — «Дети есть дети», — Доменико.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Пьесы 1946 года
Пьесы Италии
Неаполитанский театр
Комедии
Пьесы Эдуардо де Филиппо
Пьесы, поставленные на Бродвее